HMS „Venerable” – nazwa noszona przez cztery okręty brytyjskiej Royal Navy, znacząca „szacowny”, „czcigodny”:
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1784, rozbity w 1804.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1808, od 1825 w służbie portowej, złomowany w 1838.
  – pancernik typu London zwodowany w 1899, sprzedany w 1920.
  – lotniskowiec typu Colossus zwodowany w 1943, sprzedany Holandii w 1948 (Hr. Ms. „Karel Doorman”), odsprzedany Argentynie w 1968 (ARA „Veinticinco de Mayo”), złomowany w 1999.

Przypisy 

Venerable